WASH ou Wash peut faire référence à :
 The Wash, estuaire britannique
 The Wash, film américain de 2001
 L'acronyme anglais couramment utilisé pour Eau, Assainissement et Hygiène (EAH) - traduction littérale de l'anglais "Water, Sanitation and Hygiene" (WASH).